Nordqvist, är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Nordqvist 3 985
 Nordkvist 1 259
 Nordquist 814
Tillsammans blir detta 6 058 personer.

Personer med efternamnet Nordqvist eller med varianter av detta namn

 Anna Nordqvist
 Arvid Nordquist (näringslivsman) (1858–1922)
 Arvid Frithiof Nordqvist
 Björn Nordqvist
 Camilla Nordquist
 Conrad Nordqvist (1840–1920), dirigent, kompositör och musiklärare
 Daniel Dronjak Nordqvist
 Elisabeth Nordkvist
 Enoch Nordqvist
 Gilbert Nordqvist (1897–1969), militär
 Gustaf Nordqvist (1886–1949), organist och kompositör
 Gustaf Fredrik Nordqvist (1847–1925), frikyrkoledare
 Harald Nordqvist (1884–1947), fiskeribiolog
 Helene Nordquist
 Jan Nordkvist
 Jens Nordqvist
 Johan Nordquist
 Jonas Nordquist
 Kaj Nordquist
 Karl Rune Nordkvist
 Kew Nordqvist
 Lina Nordquist
 Magnus Nordquist
 Margareta Nordqvist
 Mattias Nordkvist
 Monica Nordquist
 Nathalie Nordquist
 Nils Nordqvist
 Olivia Nordqvist
 Olof Nordquist (1890–1941), militär och ämbetsman
 Olof Nordqvist
 Oscar Nordqvist (1858–1925), fiskeribiolog
Per Nordkvist, flera personer
 Per Nordkvist
 Per Nordquist (1771–1805), konstnär
 Per Eric Nordquist
 Sigfrid Nordkvist
 Sven Nordqvist
 Ulf Nordquist
 Ulf Nordqvist

Källor

Svenska efternamn